Elbebrücke Dömitz oder Elbbrücke Dömitz steht für:

* Elbbrücke Dömitz (Eisenbahn), eine ehemalige Eisenbahnbrücke
 Elbebrücke Dömitz (Straße), eine Straßenbrücke